Ле-Тронке () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ле-Тронке () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос